Pondichéry peut désigner :
 la ville de Pondichéry (aujourd'hui officiellement Puducherry) en Inde ;
 le territoire de Pondichéry un territoire de l'Inde dont Pondichéry est la capitale ;
 le district de Pondichéry, un district du territoire de Pondichéry ;
 Pondichéry, juste avant l'oubli, un court-métrage français de 1987 ;
 Pondichéry, dernier comptoir des Indes, un film français de 1997.

Paronymes 
 Pont-de-Chéruy, ville du département de l'Isère en France.

Voir aussi